USS Ford označuje několik rozdílných amerických válečných lodí:

 USS John D. Ford (DD-228) – torpédoborec třídy Clemson z období první světové války.
 USS Ford (FFG-54) – fregata třídy Oliver Hazard Perry z období studené války.
 USS Gerald R. Ford (CVN-78) – letadlová loď stejnojmenné třídy, zařazená do služby 2016.